Un jardin est par extension une voie (rue, chemin...).

Exemple en France 
 Jardin Boieldieu à Puteaux

Notes et références 

Voie